Världsmästerskapet i fotboll för damer 2023 kommer att bli den nionde upplagan av den vart fjärde år återkommande turneringen. Mästerskapet kommer att spelas från den 20 juli till den 20 augusti 2023 i Australien och Nya Zeeland.

Kandidater 
I juni 2019 hade nio olika intresseanmälningar lämnats in till FIFA och värdskapet kommer att tilldelas något av följande nationers fotbollsförbund:

 
  och 
 
 
 
 
  (eventuellt tillsammans med )

Kvalificerade nationer

Arenor

Australien

Nya Zeeland

Gruppspel

Alla tider är i lokal tid.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Sammanställning

Referenser 

 
Framtida sportevenemang
Sportåret 2023